Michel Chevalier (1806-1879), économiste et homme politique français ;
 Michel Chevalier (1921-2003), géographe français ;
 Michel Chevalier (1940-), footballeur français.

Voir aussi 
 Michel Chevallier (1769-1848), homme politique français
 Michel Chevalet (1939-), journaliste scientifique français